Tronzano Lago Maggiore – comune italiano in provincia di Varese.
Tronzano Vercellese – comune italiano in provincia di Vercelli.